Никола́й Терёхин:
 Терёхин, Николай Васильевич (1916—1942) — советский военный лётчик, майор.
 Терёхин, Николай Иванович (1901—1978) — подполковник, Герой Советского Союза.